Solinas ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Solinas (* 1976), italienischer Politiker und seit März 2019 Präsident der Autonomen Region Sardinien
 Franco Solinas (1927–1982), italienischer Drehbuchautor
 Marisa Solinas (1939–2019), italienische Schauspielerin
 Piergiorgio Solinas (* ?), italienischer Ethnologe und Anthropologe
 Stenio Solinas (* 1951), italienischer Journalist und Autor